Paradise Point steht für:

 Paradise Point (Pakistan)
 Paradise Point (Queensland)
 Paradise Point State Park, Washington
 Paradise Point State Recreation Site, Oregon